Stangea är ett släkte av kaprifolväxter. Stangea ingår i familjen kaprifolväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kaprifolväxter
Stangea